Luis Díaz – panamski bokser
 Luis Díaz (ur. 1977) – meksykański kierowca wyścigowy
 Luis Díaz (ur. 1983) – wenezuelski siatkarz
 Luis Díaz (ur. 1997) – kolumbijski piłkarz
 Luis Díaz (ur. 1998) – kostarykański piłkarz